Ка́рло Кьяме́нти (; Беневенто — , Албания) — итальянский солдат, танкист во время Второй мировой войны. Кавалер высшей награды Италии за подвиг на поле боя — золотой медали «За воинскую доблесть» (1941, посмертно).

Биография 
Родился в коммуне Беневенто (Италия).

Принимал участие в Югославской операции в составе 32-го танкового полка 132-й танковой дивизии «Ариете». Младший сержант Карло Кьяменти погиб 15 апреля 1941 года в бою в долине Прони и Зет, Албания.

Sottufficiale carrista di eccezionali qualità, assegnato ad un Comando di battaglione, chiedeva ripetutamente, ed otteneva, di assumere il comando di un plotone carri. Ferito da pallottola alla mano durante un’ardita puntata offensiva nelle posizioni nemiche, rifiutava il ricovero in ospedale preferendo partecipare ad una importante azione che il reggimento si accingeva ad intraprendere. In testa al plotone ed a sportelli aperti per meglio individuare gli obiettivi da raggiungere, si portava per primo sulle posizioni nemiche, seminandovi il terrore ed infliggendo gravi perdite. Ferito in seguito allo scoppio di un proiettile di artiglieria, che danneggiava il materiale ed uccideva il pilota riusciva a portare il carro in luogo de filato e attraverso zona intensamente battuta, raggiungeva a piedi il proprio comandante di battaglione, al quale forniva preziose informazioni per il proseguimento dell’azione. Tornato al carro, che nel frattempo era stato riparato, si gettava nuovamente nella lotta. Colpito ancora da proiettili che immobilizzavano il carro stesso, uccidendo il mitragliere e ferendo il porgitore, continuava a sparare col cannone finché anche questo non rimaneva inefficiente. Respingeva infine a bombe a mano nuclei avversari che avevano circondato il carro e li faceva desistere dal tentativo di cattura finché non veniva nuovamente e mortalmente colpito nel momento in cui il nemico era volto in fuga da altri mezzi corazzati sopraggiunti.

Prroni i That (Fronte albano — jugoslavo), 15 aprile 1941.

Посмертно награждён золотой медалью «За воинскую доблесть».

Награды 
 Золотая медаль «За воинскую доблесть» (1941, посмертно)

Память 
В память о Карло Кьяменти его имя носил 5-й танковый батальон 132-й танковой дивизии «Ариете» (1941—1992).

Примечания

Литература

Ссылки 
  

Танкисты Второй мировой войны
Танкисты Италии
Погибшие в боях Второй мировой войны